As lutas da categoria de peso meio-médio masculino (-69 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 7 e 17 de agosto no Pavilhão 6 do Riocentro. O cazaque Daniyar Yeleussinov foi o campeão, derrotando o uzbeque Shakhram Giyasov por decisão unânime.

Resultados

Fase final

Fase preliminar

Chave superior

Chave inferior

Meio-médio masculino